

Toponyme 
 Uzan est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
 L'Uzan est un affluent gauche du Luy de Béarn, entre l'Aïgue Longue et l'Aubin, à Uzan dans les Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme 
 Bernard Uzan (1956-), réalisateur français ;
 Cem Cengiz Uzan (1960-), homme d'affaires turc ;
 François Uzan (?-), scénariste et réalisateur français ;
 Michel de M'Uzan (1921-2018), neuropsychiatre et un psychanalyste français,
 Jean-Philippe Uzan (1969-), cosmologiste français.

Abréviation 
UZAN, l'abréviation néerlandaise de l'Union des Nations sud-américaines (UNASUR).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade
Patronyme turc